Rădoaia ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Rădoaia (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 in der Republik Moldau:
 Rădoaia (Sîngerei), Gemeinde im Rajon Sîngerei